Гуцуля́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Гуцуляк Борис Михайлович (1927—2015) — український хімік.
 Гуцуляк Ераст (1930—2013) — канадець українського походження, громадський діяч і меценат.
 Гуцуляк Лаврентій Данило (1951) — архієпископ і митрополит Вінніпезький Української греко-католицької церкви в Канаді, василіянин.
 Гуцуляк Михайло — український історик та географ, доктор географічних наук, громадський діяч, член ВУАН та Українського історичного товариства, голова осередку Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка у Ванкувері.
 Гуцуляк Михайло Максимович (1888) — український дитячий письменник, педагог, офіцер УГА.
 Гуцуляк Олег Борисович (1969) — український письменник, культуролог, філософ.
 Гуцуляк Олексій Олександрович (1997) — український футболіст, півзахисник футбольної команди «Карпати» зі Львова.
 Гуцуляк Річард Михайлович (? — ?) — радянський український футбольний тренер.

Див. також 
 Гуцул
 Гоцуляк